Salona, nom amb què fou conegut de vegades Dubrovnik.
 Salona (Dalmàcia), ciutat de Dalmàcia, avui Solin a Croàcia
 Salona (Grècia), nom medieval de la ciutat d'Amfísa a la Lòcrida, Grècia (català antic Sola).
 Comtat de Salona, jurisdicció feudal catalana a Grècia centrada a la ciutat de Salona (Grècia)